Lewisville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lewisville (Arkansas)
Lewisville (Idaho)
Lewisville (Indiana)
Lewisville (Minnesota)
Lewisville (North Carolina)
Lewisville (Ohio)
Lewisville (Texas)
Lewisville (Washington)